Shan-shui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kushui He (vattendrag i Kina, lat 38,07, long 106,21), 
 Qingshui He (vattendrag i Kina, Ningxia), 

Robotskapade Kinaförgreningar